Hans-Jürgen Fritz (né le 12 mars 1953 à Köln) est un musicien allemand. Il était le claviériste du groupe rock progressif Triumvirat. Il a également composé la musique du film de science-fiction de 1989 Hard to Be a God et a également publié un album solo en 1990, Millennium. En 1986-1988, il a collaboré avec le groupe disco allemand Bad Boys Blue en tant qu'arrangeur et claviériste.

Discographie

Avec Triumvirat 

– Singles ;

"Be Home for Tea" / "Broken Mirror" (1972) Harvest – 1C 006-29 976
"Ride in the Night" / "Sing Me a Song" (1973) Harvest – 1C 006-30 407, EMI Electrola – 1C 006-30 407 U
"Dancer's Delight" / "Timothy" (1973) Harvest – 1C 006-30 484, EMI Electrola – 1C 006-30 484
"Dimplicity" / "Million Dollars" (1974) Harvest, EMI Electrola - 1C 006-30 576
"Take a Break Today" / "The Capitol of Power" (1976) Harvest, EMI Electrola 1C 006-31 609
"Waterfall" / "Jo Ann Walker" (1978) Harvest, EMI Electrola 1C 006-45 189
"The Hymn" / "Dance on the Vulcano" (1978) Harvest – 1C 006-32 548, EMI Electrola – 1C 006-32 548
"Waterfall" / "(Oh, I'm) Late Again" (1978) Capitol Records – SPRO-9080, Capitol Records – SPRO-9081
"Party Life" / "Games" (1980) Harvest, EMI Electrola 1C 006-45 918

Albums 

1973 – Mediterranean Tales
1974 – Illusions on a Double Dimple
1975 – Spartacus
1976 – Old Loves Die Hard
1977 – Pompeii
1978 – A la Carte
1980 – Russian Roulette

Compilations 

1995 – The Gold Collection – Only distributed in Germany. Included on this album is a cover from The Beach Boys' song "Darlin'"
1995 – The Best of Triumvirat – Brazil exclusive distribution.
???? – The Best of the Gold Collection – Novo
2000 – Veni, Vidi, Vici
2012 – Essential EMI – 50999 6 44353 2 9

Disques pirates 

Illusions on a Double Dimple Live – Palace Theatre, Providence, USA October 1974
Illusions on a Double Dimple Live – St. Bernard Cultural Center, Chalmette, LA, USA November 1974
Live from Ultrasonic – Recorded live at Studio Ultrasonic, Hempstead, New York, October 1974
Live Tour 1974–75 – American tour of 1974–75

Solo 

1989 – Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein (soundtrack album)
1990 – Millennium - Dreams of Amadeus en duo avec W. Hildenbeutel

Avec Helmut Kollen 

1977 – You Won't See Me - Claviers & production.

Avec Eric Burdon 

1977 - Survivor - Claviers

Avec Bad Boys Blue 

1986 - Heartbeat : Synthétiseurs, arrangements, composé et écrit une chanson seul, One Night In Heaven. 
1987 - Love Is No Crime : Claviers, arrangements, a collaboré à l'écriture et la composition de 3 chansons.
1988 - My Blue World : Arrangements

Musicien allemand